Herpe est un nom propre français qui peut faire référence à :

Variante 
Van Herpe est une variante belge.

Patronyme 

 André Van Herpe (1933-), footballeur belge ;
 Grégory Herpe (1969-), photographe, auteur, dramaturge et metteur en scène français ;
 Noël Herpe (1965-), écrivain, cinéaste, critique de cinéma et historien du cinéma français ;
 Renaud Herpe (1975-), joueur français de volley-ball ;

Voir aussi 
 
Patronyme français